Des sondages d'opinion sur le mouvement des Gilets jaunes sont publiés durant toute la durée du mouvement, de 2018 à 2019. Ils permettent d'observer le soutien de la population française au manifestations hebdomadaires, et de l'analyser.

Le soutien évalué est majoritaire parmi les sondés et franchit les barrières socioprofessionnelles et politiques, même s'il est plus affirmé au sein des classes populaires et du milieu rural. C'est aussi parmi ces classes qu'il se maintient le plus fortement dans la durée. Seuls les sympathisants du pouvoir en place s'opposent au mouvement dès sa création.

Sondages

Attitude à l'égard du mouvement

Proximité avec le mouvement 

Dans le sondage d'Elabe du , 35 % des sondés affirment avoir affiché un  sous le pare-brise de leur voiture, un message de soutien au mouvement.

Volonté de poursuite du mouvement

Sous-échantillon

Catégorie socio-professionnelle

Taille d'unité urbaine

Proximité politique

Synthèse

Analyses 

Les sondages permettent d'établir un premier portrait des manifestants qui endossent le  et de leurs soutiens, en attente d'études sociologiques. Ils sont produits dès la fin du mois d' jusqu'au premier anniversaire du mouvement par BVA, Elabe, Harris Interactive, Ifop, Odoxa, OpinionWay et YouGov. Ils ont des marges d'erreur de 2 ou 3 %.

Soutien majoritaire 

Les sondages témoignent d'un important soutien et d'une compréhension à l'égard des Gilets jaunes, qui obtiennent l'adhésion d'environ trois quarts des sondés des études. Durant les deux premiers mois, le pourcentage de ces derniers oscille entre 65 % et 75 %. C'est la représentation d'un soutien massif de la population française, bien plus important que pour les derniers mouvements de protestations de salariés.

Même s'il se dégrade au fil des mois, le soutien reste majoritaire. Les violences en manifestation, comme celle de l'acte , ou les premières aides annoncées par Emmanuel Macron, n'ont pas d'impact particulier sur l'adhésion au mouvement, ce qui relève de l'inabituel.

Différents types de soutiens 
La journaliste Aude Lorriaux de Slate et l'historien et sociologue Stéphane Sirot observent à travers différentes études réalisées entre novembre et  deux à trois  de Gilets jaunes et de soutiens : le premier regroupe les manifestants, au nombre de 20 % des sondés, le deuxième les personnes ayant affiché leur soutien au mouvement par divers moyens (gilet affiché sous son pare-brise, activité sur les réseaux sociaux) et en dernier les simples soutiens, majoritaires. Ces deux derniers cercles représent 54 % des sondés, les 20 % de manifestants non compris.

Les classes populaires et rurales sont les principales composantes du premier cercle, celui actif dans les manifestations hebdomadaires, ainsi que du deuxième cercle. Le troisième est plus diversifié, démontrant une adhésion majoritaire qui traverse les différentes catégories socioprofessionnelles de la population française, des ouvriers (54 %) au cadres et professions intellectuelles (44 %). D'autres sondages, réalisés par Harris Interactive et Ifop-Fiducial, confirment ce soutien national.

Des divisions qui persistent 

Même s'il est soutenu par l'ensemble des catégories socioprofessionnelles, le mouvement des Gilets jaunes est l'illustration d'une division entre plusieurs France. Ainsi, l'adhésion est plus importante dans les communes rurales et les petites villes, parmi les Français les plus pauvres et les moins diplômés, que chez les citadins, les plus aisés et les plus diplômés. Également, le soutien de ces derniers s'amenuise bien plus rapidement. Le même schéma se répète entre classes sociales.

L'électorat politique est lui aussi très divisé : électeurs d'extrême droite (Rassemblement national) et de gauche radicale (La France insoumise) au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, aux forts taux de soutien, s'opposent à ceux qui ont voté plus au centre gauche et au centre droit (Parti socialiste et La République en marche).

Notes et références

Notes

Références 

Mouvement des Gilets jaunes en France
Sondage d'opinion